Albert Weinberg (1922-2011), dessinateur belge de bandes dessinées ;
 Alvin Weinberg (1915-2006), physicien américain ;
 Arthur von Weinberg (1860-1943), chimiste et entrepreneur allemand ;
 Bernhard Weinberg (1815-1877), entrepreneur allemand ;
 Howie Weinberg (19?-), ingénieur du son américain ;
 Joseph Weinberg (1917-2002), physicien américain ;
 Larry Weinberg (1926-2019), promoteur immobilier américain ;
 Matt Weinberg (1990-), acteur américain ;
 Max Weinberg (1951-), musicien américain ;
 Michel Weinberg (1868-1940), médecin biologiste, membre de l'Académie nationale de médecine ;
 Mieczysław Weinberg (1919-1996), compositeur russe d'origine polonaise ;
 Olivier Weinberg (1969-), dessinateur et illustrateur français ;
 Rachel Weinberg (1929-), réalisatrice, scénariste et actrice française ;
 Robert Weinberg (1942-), biologiste américain ;
 Serge Weinberg (1951-), dirigeant d'entreprise français ;
 Steven Weinberg (1933-2021), physicien américain ;
 Steven Weinberg (1946-), biologiste marin néerlandais.
 Yechiel Yaakov Weinberg (1884-1966), un des rabbins orthodoxes décisionnaires et rosh yeshiva du . Il est connu sous le nom de son œuvre majeure, Seridei Eish.

Toponyme 
 Weinberg est une localité de la commune de Eggelsberg en Autriche.

Marques 
 Weinberg est une marque de vêtements pour femmes de la société WBG SAS.

Voir aussi 
 Principe de Hardy-Weinberg, en génétique des populations.
 

Patronyme juif